Narcizas ist ein litauischer männlicher Vorname, abgeleitet von Narziss. Die weibliche Form ist Narcizė.

Personen 
 Liudvikas Narcizas Rasimavičius (* 1938),  Jurist und Politiker

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname